Puebla de Brollón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Poboa do Brollón, ort, Galicien, Provincia de Lugo, 
 Pobra do Brollón, kommun, Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar